Горњи Градац може бити:

 Горњи Градац (Коњиц), насељено мјесто у општини Коњиц, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Горњи Градац (Широки Бријег), насељено мјесто у општини Широки Бријег, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ

Види још 
 Градац